Hohenkirchen est le nom de olusieurs communes allemandes  :
Hohenkirchen (land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale).
Hohenkirchen (land de Thuringe).
Hohenkirchen (land de Basse-Saxe).